Lorenzo de Austria-Este (Boulogne-Billancourt, 16 de diciembre de 1955) es el marido de la princesa Astrid de Bélgica. Se convirtió, por Real Decreto, en príncipe de Bélgica en 1995.

En febrero de 1996, con la muerte de su padre, Lorenzo heredó el liderazgo de una rama menor de la Casa de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria-Este, príncipe imperial de Austria y príncipe real de Hungría y Bohemia. Estos títulos, sin embargo, no son reconocidos por Italia, Austria, Hungría o Chequia que son repúblicas.

Familia, educación y carrera profesional 

El príncipe Lorenzo nació en Boulogne-Billancourt, (Altos del Sena, Francia), hijo mayor del archiduque Roberto de Austria-Este (1915-1996) y su esposa, la princesa Margarita Isabel de Saboya-Aosta (1930-2022). Es trastataranieto de Víctor Manuel II de Italia y tataranieto de Amadeo de Saboya, rey constitucional de España entre 1871 y 1873 , en el marco del Sexenio Democrático

Después de completar sus estudios secundarios en Francia, Lorenzo estudió economía en la Universidad de San Galo, Suiza, y la Universidad de Innsbruck, Austria.

Es alférez de las Fuerzas Armadas Austríacas desde 1980. 

Trabajó en diversos bancos en Londres, París y Roma. En 1983, se incorporó al banco privado Gutzwiller & Cie, en Basilea. Actualmente es uno de los cuatro propietarios de esta entidad financiera y su hijo mayor, Amadeo, trabaja en ella.

En 1993, Lorenzo se desempeñó como consultor de la Swift, una empresa que presta servicios a la industria financiera.

En la actualidad, el príncipe es director de la UCB, una compañía farmacéutica global.

La pareja reside en la actualidad en Basilea, Suiza.

Matrimonio 

El 22 de septiembre de 1984, en Bruselas, el príncipe Lorenzo casó con la princesa Astrid de Bélgica (n. 1962), la única hija del rey Alberto II de Bélgica y la reina Paola.

La pareja tiene cinco hijos, todos nacidos en Bélgica:

 Príncipe Amadeo de Austria-Este (n. 1986). Casado con la periodista y aristócrata italiana Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein el 5 de julio de 2014 en Roma.
 Princesa María Laura de Austria-Este (n. 1988). Casada con el analista financiero William Isvy el 10 de septiembre de 2022 en Bruselas.
 Príncipe Joaquín de Austria-Este (n. 1991).
 Princesa Luisa María de Austria-Este (n. 1995).
 Princesa Leticia María de Austria-Este (n. 2003).

Títulos y tratamientos 

El archiduque Lorenzo es un descendiente por vía masculina de María Teresa I de Austria. Lorenzo fue creado príncipe de Bélgica por Real Decreto de 10 de noviembre de 1995. A sus hijos se les asigna el título de príncipe o princesa de Bélgica por Real Decreto de 2 de diciembre de 1991, además de sus títulos de Austria - archiduque/archiduquesa de Austria-Este, príncipe/princesa imperial de Austria, príncipe/princesa real de Hungría y Bohemia. El archiduque ostenta los siguientes títulos:

 16 de septiembre de 1955 hasta 10 de noviembre de 1995: Su Alteza Imperial y Real, el archiduque Lorenzo de Austria-Este, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.
  10 de noviembre de 1995 - presente:  Su Alteza Imperial y Real, el príncipe Lorenzo de Bélgica, archiduque de Austria-Este, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Distinciones honoríficas 

  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca, 1961).
  Gran cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 13/07/1998).
  Caballero gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/03/1999).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 12/05/2000).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia, 07/05/2001).
  Caballero gran cruz de la Real Orden del Mérito de Noruega (Reino de Noruega, 20/05/2003).
  Caballero gran cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República portuguesa, 08/03/2006).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 20/06/2006).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría [Clase Civil] (República de Hungría, 18/04/2008).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Rumania (Casa Real de Rumania, 12/09/2015).
  Caballero gran cruz de la Orden del Príncipe Danilo I de Montenegro (Orden dinástica de la Casa Real de Montenegro).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Austria del siglo XX
Príncipes de Bélgica
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Caballeros grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Casa de Austria-Este
Miembros de la Real Orden del Mérito de Noruega